Il doppio dell'Australian Indoor Championships 1987 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Boris Becker e John Fitzgerald erano i detentori del titolo, ma hanno partecipato con partner differenti, Becker con Robert Seguso e Fitzgerald con Eric Jelen.

Fitzgerald e Jelen hanno perso nel 1º turno contro Matt Anger e Kelly Evernden.

Becker e Seguso hanno perso in finale 6–3, 6–2 contro Darren Cahill e Mark Kratzmann.

Teste di serie
 Boris Becker /  Robert Seguso (finale)
 Paul Annacone /  Slobodan Živojinović (quarti di finale)
 Scott Davis /  Mike De Palmer (quarti di finale)
 Peter Doohan /  Sammy Giammalva Jr. (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Australian Indoor Championships 1987